UFC 266: Volkanovski vs. Ortega — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведен 25 сентября 2021 года в спортивном комплексе «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Александр Волкановски победил Брайана Ортегу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе. В соглавном бою Валентина Шевченко победила Лорен Мёрфи техническим нокаутом в четвёртом раунде и защитила титул чемпионки UFC  в наилегчайшем весе.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в полулёгком весе между действующим чемпионом Александром Волкановски и Брайаном Ортегой (#2 в рейтинге).

В качестве соглавного поединка запланирован бой за титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Валентиной Шевченко и Лорен Мёрфи (#3 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов.

Все участники турнира успешно сделали вес.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Александр Волкановски vs. Брайан Ортега
 Выступление вечера: Мераб Двалишвили и Крис Докас

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
28 сентября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC